«Рие́ка» () — хорватский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Клуб основан в 1904 г. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Руевица» общей вместимостью 8279 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Хорватии по футболу.

В сезоне 2016/17 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Хорватии по футболу.

История клуба 

Клуб был основан как СК Олимпия (CS Olimpia) в 1904 году. Таким образом, эта дата считается официальным началом HNK Rijeka, что делает клуб старейшим все еще действующим футбольным клубом в Хорватии. В 1904 году в Риеке (Фиуме, часть венгерской части Австро-Венгерской империи как Corpus Separatum) был основан Club Sportivo Olimpia как спортивный клуб с секциями для тенниса, футбола, плавания, велоспорта, легкой атлетики и бокс. Клуб был основан братьями Митровичами, Карло Колусси, Антонио Марчичем, Аристодемо Сусмель и Агесилао Сатти, а первая штаб-квартира находилась в Брайде, на месте сегодняшнего входа в Риекскую клиническую больницу. В отличие от многих других клубов в городе и его окрестностях, он с самого начала был мультикультурным, потому что представители всех основных этнических групп в Риеке играют и работают бок о бок: итальянцы, хорваты, венгры и немцы. Цвета клуба первых лет были черно-белыми.

Уже в 1907 году Олимпия приняла на себя роль главного клуба города от Атлетико Фьюмано, и вскоре к клубу присоединились многие другие новички города, в том числе Doria Club (позже CS Gloria), рабочий клуб, основанный в 1912 году. . 9 января 1918 года Олимпия переименовала себя в Олимпию по оригинальной греческой форме прежнего итальянского названия. Олимпия и Глория вскоре стали главными соперниками города, первая как представитель более богатых слоев общества, а вторая как представитель рабочего класса. Также впереди успехи в первых турнирах города Риека и чемпионатах Юлианской Краины. В эту первую успешную эпоху клуб впервые носит белую майку.

Риека была в одностороннем порядке аннексирована Италией в 1924 году, и реорганизация FIGC, на которой настаивал Муссолини, потребовала объединения существующих клубов в каждом крупном городе, чтобы создать сильную футбольную команду, которая будет представлять город на государственном уровне. После двух лет сопротивления Олимпия и Глория были объединены 2 сентября 1926 года в футбольный клуб Unione Sportiva Fiumana, спортивную ассоциацию с несколькими спортивными секциями, которая собрала лучших игроков Риеки в своей футбольной секции. Пьетро Паскуали стал президентом клуба. Два года спустя клуб также играл в итальянской Серии А, благодаря которой крупнейшие итальянские клубы, такие как «Амброзиана» (будущий «Интер»), «Ювентус» и «Наполи», стали гостями на стадионе «Кантрида». На открытии отреставрированного отеля Kantrida в 1935 году Фиумана принимала цыган. А в июне 1941 года Фьюмана стала чемпионом новообразованной итальянской серии С.

После поражения Италии во второй мировой войне, команда перешла в чемпионат Югославии. Во время раннего периода в Югославии, клуб довольствовался малым успехом в чемпионате страны и во второй лиге. В 1954 году, в разгар международной напряженности, связанной с кризисом в Триесте и внезапной отменой двуязычия в городе коммунистическими властями и желания вернуть городскому бренду, власти изменили название клуба на NK Rijeka.

3 июня 1954 года, команда изменила своё название на НК Риека, и через 3 года вышла в югославскую Первую лигу. Клуб оставался в высшем дивизионе до 1969/70 сезона, в котором понизил свой уровень на 2 лигу. Но в сезоне 1973/74, НК Риека вернулся в первую лигу, где и остался до распада Югославии.

Риека несколько раз участвовал в различных турнирах УЕФА. Хотя команда никогда не выходила в финал престижнейших европейских кубков, но тем не менее «белые» шокировали публику, когда в 80-х годах, одержали победу над одними из лучших европейских клубов за всю историю. В их число входили «Реал» и «Ювентус». После распада Югославии, НК Риека играет в первой лиги Хорватии, где неоднократно брала медали второго достоинства. Из-за многих изменений формата Лиги, Риека сыграл больше игр, в чемпионате, чем любая другая команда. В сезоне 2004/2005, его игрок Томислав Эрцег был лучшим бомбардиром первой лиги, забив за сезон 17 голов.

Главный соперник 
Адриатическое дерби матч между двумя крупнейшими клубами Хорватии, ближайшими от Адриатического побережья, Риека и Хайдук. Каждый новый матч этих двух великих соперников означает не только большой матч на поле, но и на трибунах, где в поддержке своих команд соревнуются два фан-движения «Armada» (НК Риека) и «Торсида» (Хайдук Сплит) .

ФК Риека проводят свои домашние матчи на стадионе «Кантрида», который вмещает 12000 зрителей.
Клуб будет играть на 34-тысячном стадионе «Руевица», после завершения его строительства в 2012 году.

Фан-движение «Армада» 
Armada является фан-клубом НК Риека. Они также известны по поддержке клуба Риека в других спортивных дисциплинах, таких как гандбол, водное поло, баскетбол. Название фан-клуба было дано в 1987 году, в баре «Ri». Первая игра при поддержке «Армады» состоялась 9 мая 1987 года, когда в финале Кубка Югославии, Риека выступала против Хайдук Сплит. Фан-движение было названо в честь Великого Испанского флота эпохи Возрождения. В 2011 году движение отметило 24 года со дня основания. Главными соперниками «Армады» являются фан-движения «Bad Blue Boys» (Динамо Загреб), «Торсида» (Хайдук Сплит) и «Когорта» (НК Осиек).

Девизы «Армады»: «Один против всех», «Умрём, но не сдадимся». Талисманом «Армады» является акула, но другие болельщики уничижительно называют их «вентиляторы».

Достижения клуба

Национальные 
 Первая лига
  Чемпион (1): 2016/17
  Вице-чемпион (7): 1998/99, 2005/06, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
  Бронзовый призёр (3): 2003/04, 2008/09, 2012/13
 Вторая лига Югославии
  Чемпион (6): 1952, 1957/58, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1973/74
 Кубок Югославии
  Победитель (2): 1977/78, 1978/79
  Финалист (1): 1986/87
 Кубок Хорватии
  Победитель (6): 2005, 2006, 2014, 2017, 2019, 2020
  Финалист (2): 1993/94, 2021/22
 Суперкубок Хорватии
  Победитель (1): 2014
  Финалист (3): 2005, 2006, 2019

Международные 
 Балканский кубок
  Победитель (1): 1978
  Финалист (1): 1980
 Кубок Атлантики
  Победитель (1): 2017

Текущий состав

Статистика выступлений с 2003 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Тренеры клуба 

   Предраг Стилинович (Декабрь 2000 – Май 2001)
   Иван Каталинич (Май 2001 – Май 2002)
   Златко Кранчар (Май 2002 – Ноябрь 2002)
   Младен Младенович (Ноябрь 2002 – Март 2003)
   Векослав Локича (Март 2003 – Июль 2003)
   Иван Каталинич (Июль 2003 – Май 2004)
   Элвис Скора (Июль 2004 – Сентябрь 2005)
   Драган Скокич (Октябрь 2005 – Сентябрь 2006)
   Миливой Брачун (Октябрь 2006 – Март 2007)
   Йосип Куже (Март 2007 – Июнь 2007)
   Златко Далич (Июнь 2007 – Июнь 2008)
   Младен Иванчич (Июль 2008 – Октябрь 2008)
   Стефан Остойич (Октябрь 2008) (врио)
   Роберт Рубчич (Октябрь 2008 – Сентябрь 2009)
   Зоран Вулич (Сентябрь 2009 – Ноябрь 2009)
   Нехад Грачан (Ноябрь 2009 – Ноябрь 2010)
   Элвис Скора (Ноябрь 2010 – Июнь 2011)
   Ален Хорват (Июнь 2011 – Октябрь 2011)
   Иво Иштук (Октябрь 2011 – Март 2012)
   Драган Скокич (Март 2012 – Апрель 2012)
   Младен Иваншич (Апрель 2012 – Май 2012) (врио)
   Элвис Скора (Май 2012 – Февраль 2013)
   Матьяж Кек (Февраль 2013 – )

Известные игроки 

 Вратари
  Иван Варгич
  Радойко Аврамович
  Мауро Равнич
  Марьян Янтолак

 Защитники
  Дарио Кнежевич
  Матей Митрович
  Элвис Брайкович
  Дамир Милинович
  Иве Еролимов
  Анджело Милевой
  Звездан Радин
  Марьян Брнчич
  Милош Христич
  Сречко Юричич
   Дубравко Павличич
   Младен Ромич
   Роберт Рубшич
   Саша Першон

 Полузащитники
  Иван Мочинич
  Анас Шарбини
  Дамир Крелач
  Синиша Линич
  Драган Пунишич
  Франко Андрияшевич
  Никица Цукров
  Милан Ружич

  Петар Рудакович
  Матьяж Флориянчич
   Младен Младенович
   Даниел Шарич
   Ненад Грачан

 Нападающие
  Бошко Балабан
  Леон Бенко
  Игор Будан
  Давор Вугринец
  Андрей Крамарич
  Адриано Фегич
  Дамир Десница
  Бошко Буршац
  Тончи Гулин
  Янко Янкович
  Миодраг Кустудич
  Небоша Малбаша
  Данко Матриян
  Иван Медле
  Велимир Наумович
  Милан Радович
  Роман Безьяк
  Марио Гавранович
  Барнабаш Штипанович
  Адмир Хасанчич
   Ахмад Шарбини
   Радомир Джалович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru

ФК «Риека»